Kaplí zasvěcených Panně Marii Lurdské je více:

V Česku 
 Kaple Panny Marie Lurdské (Bedřichovice)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Borečnice)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Částkov)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Horní Miletín)
Kaple Panny Marie Lurdské (Hrdějovice)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Hrušovany nad Jevišovkou)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Chroboly)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Jetětice)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Jizbice)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Kocourkovec)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Kornice)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Křepice)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Lipí)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Loukov)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Mezihorská)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Modlivý důl)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Opava)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Ostašov)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Řípov)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Skřípov)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Suchý Důl)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Sušice)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Terezín)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Vepice)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Víckov)

Na Slovensku 
 Kaple Panny Marie Lurdské (Dolná Poruba)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Dolná Súča)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Dubodiel)
 Kaple Panny Marie Lurdské (Svederník)

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Panny Marie Lurdské